Aleksej Spiridonov – atleta sovietico
 Aleksej Spiridonov – pallavolista russo